Die 1. Amateurliga Bayern 1969/70 war die 20. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Der FC Wacker München wurde Bayerischer Amateurmeister und stieg in die Regionalliga Süd auf. Der 1. FC Lichtenfels nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1970 teil und scheiterte dort im Viertelfinale an Nordbaden-Vertreter VfL Neckarau.

Die SpVgg Kaufbeuren und der 1. FC Bayreuth mussten in die Landesliga absteigen. Der dritte Absteiger musste in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen TSV Straubing und SpVgg Helios München entschieden werden. Die Münchner gewannen und Straubing stieg ab. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1970/71 der 1. FC Herzogenaurach, der FC Memmingen und der FV Würzburg 04. Aus der Regionalliga musste die SpVgg Bayreuth absteigen.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1969/70 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1969/70 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1969/70 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1969/70
1969